Плеханов Андрій Вікторович (1986) — російський хокеїст, захисник
 Плеханов Георгій Валентинович (1856 — 1918) — російський теоретик і пропагандист марксизму, філософ
 Плеханов Олександр Вікторович (1991 — 2014) —  герой Небесної Сотні, активіст Євромайдану, Герой України
 Плеханов Сергій Якович — радянський та російський тренер з лижних перегонів

Див. також 
 Вулиця Плеханова

Російські прізвища